Боровичский округ — административно-территориальная единица Ленинградской области, существовавшая в 1927—1930 годах.

Боровичский округ был образован в 1927 году. Центром округа был назначен город Боровичи. Площадь территории округа была более 18 тыс. км². Население — 375 тыс. человек.

27 сентября 1927 года в Боровичах открылся первый окружной Съезд Советов.

По постановлению ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года Боровичский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Ленинградской области.

Административное деление 
Округ был разделён на 13 районов: 
 Бельский, 
 Бологовский, 
 Боровичский, 
 Валдайский, 
 Кончанский, 
 Минецкий, 
 Мошенской, 
 Окуловский, 
 Опеченский, 
 Ореховский, 
 Рождественский, 
 Торбинский, 
 Угловский.

Литература 
 Глава Боровичского муниципального района Ю. П. Васильев «Круглая дата Боровичского района» (к 80-летию Боровичского района)\\Архивное Управление Новгородской области (06.11.2007) ;
 ВЛАСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ Боровичи в годы НЭПа;

Округа РСФСР
1920-е годы в Ленинградской области
1920-е годы в Новгородской области
Боровичи
Административные единицы, образованные в 1927 году
Появились в 1927 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году